Tratado de Londres pode referir-se a:

 Tratado de Londres (1359) - Cedeu o oeste da França para a Inglaterra, repudiado pela "Estates-General" em Paris, em 19 de maio de 1359
 Tratado de Londres (1518) - Tratado entre as principais potências europeias.
 Tratado de Londres (1604) - Tratado entre Inglaterra e Espanha.
 Tratado de Londres (1700) - Também conhecido como o segundo tratado partição
 Tratado de Londres (1718) - Pela qual se formou a Quádrupla Aliança (1718).
 Tratado Jay - Em 1794 entre Reino Unido e Estados Unidos.
 Tratado de Londres (1827) - Entre Reino Unido, França e Império Russo para por fim ao domínio do Império Otomano na Grécia.
 Tratado de Londres (1832) - Entre Reino Unido, França e Império Russo para a criação do Reino da Grécia.
 Tratado de Londres (1861) - Envolvendo Reino Unido, França, Espanha e México, pôs fim à segunda intervenção francesa no México.
 Tratado de Londres (1839) - Reconhecia a independência da Bélgica.
 Tratado de Londres (1864) - Uniu as ilhas jônicas com a Grécia
 Tratado de Londres (1867) -  Garantiu a neutralidade do Luxemburgo
 Tratado de Londres (1890) - Fixaram as fronteiras de Moçambique e Angola com as posses britânicas.
 Tratado de Londres (1913) - Terminou a Primeira Guerra Balcânica
 Tratado de Londres (1915) - Firmado entre as potências da Entente e Itália
 Tratado Naval de Londres - Estabeleceu limites para frotas navais e programas de construção
 Segundo Tratado Naval de Londres - Ampliou limites para frotas navais e programas de construção
 Tratado de Londres (1946) - Terminou o mandato britânico sobre a Transjordânia
 Tratado de Londres (1949) - Criou o Conselho da Europa

Londres